Аах, правильнее Ах ():
 Ах  — посёлок в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Ах — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

См. также 
 Ах
 Ях